Le terme moral peut avoir les sens suivants :

Nom commun

Économie 
Le moral des ménages est mesuré périodiquement :
 en France par une enquête de l'Insee ;
 à l'échelon européen par la Commission européenne.

Psychologie 
Le moral, au sens commun et dans l'expression « avoir le moral », peut référer à la confiance en soi d'une personne, son humeur, sa motivation, sa joie de vivre, son bien-être psychologique (bonheur).

Psychosociologie 
Le moral est une mesure de la confiance en soi d'un groupe, de sa motivation, de sa joie de vivre.

Sociologie  
 Dans le domaine militaire, le moral de la troupe traduit sa volonté de se battre.

Cinéma 

 Moral est un film allemand réalisé par Eugen Illés en 1920 ;
 Moral est un film allemand réalisé par Willi Wolff en 1928 ;
 Moral est un film allemand réalisé par Hans H. Zerlett en 1936 ;
 Moral est un téléfilm allemand réalisé par Paul Hoffmann en 1967 ;
 Moral est un téléfilm allemand réalisé par  en 1979 ;
 Moral est un film philippin réalisé par Marilou Diaz-Abaya en 1982.

Nom propre

Patronyme 

 Eva María Moral (1982-), une para triathlète espagnole ;
Jean Moral (1906-1999), un photographe français ;
 José Gómez del Moral (1931-2021), coureur cycliste espagnol ;
 Inma del Moral (1974-), une présentatrice de télévision espagnole.

 Par extension, on parle du moral de la nation ou d'une entreprise.

Toponyme 

 Moral de Calatrava est une commune espagnole.
Patronyme hispanique